Somfai ist der Familienname folgender Personen:

 László Somfai (* 1934), ungarischer Musikwissenschaftler
 Péter Somfai (* 1980), ungarischer Fechter